Rentier (Betonung auf Ren, auch Ren-Tier) steht für:

 Ren, eine in den Tundren lebende Hirschart
 Rentier (Sternbild), ein historischer Asterismus

Rentier (französisch [rɛnˈtjeː], weiblich: Rentière) steht für:

 Rentier (Person), eine Person, die von regelmäßigen Zahlungen aus angelegtem Kapital oder der Verpachtung von Land lebt

Siehe auch: